Spotswood kan syfta på följande platser:

Australien 

 Spotswood, Victoria, Hobsons Bay,

USA 

 Spotswood, New Jersey, Middlesex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar